O rio Maracujá é um curso de água do estado  de Santa Catarina, no Brasil.

Localiza-se no município de Anitápolis. Corre de norte para sul e a junção das suas águas com as do rio da Prata forma o rio do Povoamento. A cerca de cinco quilômetros de sua foz ele passa pelo distrito de Maracujá.

Maracuja
Rio Maracuja